Sinterklaas - hoofdfiguur van het gelijknamige kinderfeest.
 Sinterklaasfeest - een kinderfeest dat jaarlijks op 5 en 6 december wordt gevierd.
 Sinterklaas (filmserie) - een filmserie rond bovengenoemd figuur
 Sinterklaas (gedicht) - een gedicht van Jan Prins voor P.C. Boutens

Zie ook 
 Sint-Nicolaas (doorverwijspagina)